« Passez muscade » ou « Passez, muscade » est une expression tirée du jeu de bonneteau. Comme titre, elle pourrait faire référence à :

  Passez muscade (1957), un album de la série BD Tif et Tondu
  Passez muscade (1914-1934), revue consacrée à l'illusionnisme 
 Passez muscade (1918), comédie de Harold Lloyd
 Passez muscade (1941), film de W. C. Fields et Edward F. Cline
 Passez muscade (1954), roman de Marcel Mithois
 Passez muscade (1957), roman de la collection « Mon roman policier »
 Passez muscade (1987), pièce radiophonique de Simone Morgenthaler